Plusieurs membres de la Maison Gonzague sont appelés Charles de Gonzague ou Charles Gonzague, dont :
Charles de Sabbioneta (1417-1456), seigneur de Sabbioneta, de Bozzolo et de Luzzara, fils de Jean-François de Mantoue, seigneur et 1 marquis de Mantoue
Charles I de Mantoue (1580-1637), duc de Nevers, de Rethel, de Mantoue et de Montferrat,  d'Arches
Charles III de Mayenne (1609-1631), duc de Mayenne et d'Aiguillon, marquis de Villars, comte du Maine, de Tende et de Sommerive, fils du précédent
Charles II de Mantoue (1629-1665), duc de Nevers, de Rethel, de Mayenne, de Mantoue et de Montferrat,  d'Arches, marquis de Villars, comte du Maine, de Tende et de Sommerive, fils du précédent
Charles III Ferdinand de Mantoue ou Charles III de Mantoue (1652-1708), duc de Mantoue et de Montferrat,  d'Arches, comte de Rodigo et Rivalta, fils du précédent